English Town ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 English Town (Kalifornien), im Santa Clara County
 English Town (Missouri), im Iron County
 English Town (Ohio), im Athens County (nicht mehr existent)